2 miejscowości w Polsce:
 Siciny – wieś w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Niechlów
 Siciny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Kęsowo